Јанез Ержен (Иванчна Горица, 7. мај 1929 — Љубљана, 8. фебруар 2009) је био југословенски и словеначки филмски и позоришни глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е_
|-
| 1959. || Добри стари клавир || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1965. || Кљукчеве догодившчине (ТВ серија) || /
|-
| 1965. || Истим путем се не враћај || /
|-
| 1966. || Амандус || Човек са тамном косом
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1970. || Са друге стране || Јежовник
|-
| 1973. || Бегунац || Италијански уредник
|-
| 1974. || Страх || /
|-
| 1976. || Идеалиста || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1984. || Љубав || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1990. || Децембарска киша || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е
|-
| 2002. || Позабљени заклад || Шеф
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1929.
Умрли 2009.
Словеначки глумци
Југословенски глумци